Зи́грида Сту́нгуре (; 5 сентября 1928 — 28 ноября 2010) — советская и латвийская актриса театра и кино. Народная артистка Латвийской ССР (1989).

Биография 
Зигрида Стунгуре родилась 5 сентября 1928 года в Дзервской волости Айзпутского уезда (нынешняя Циравская волость Айзпутского края).

Окончила Театральный институт Латвийской ССР (1950). Была актрисой Лиепайского драматического театра (1950—1951) и Театра Дайлес (Государственный академический Художественный театр им. Я. Райниса). В 1997 году на сцене последнего поставила пьесу Оскара Уайльда «Идеальный муж».

С 1955 года снималась в кино. Дебютировала в главной роли батрачки Мадары в фильме режиссёров Павла Арманда и Леонида Лейманиса «Весенние заморозки».

Была членом Союза театральных деятелей (с 1952) и Союза кинематографистов (с 1958).

Признание и награды 
 Заслуженная артистка Латвийской ССР (1971)
 Народная артистка Латвийской ССР (1989)
 орден «Знак Почёта» (03.01.1956)

Творчество

Роли в театре

Лиепайский драматический театр 

  — «Времена землемеров» братьев Каудзите — Лиена
  — «Чайка» А. П. Чехова — Нина Заречная

Театр Дайлес (Государственный академический Художественный театр им. Я. Райниса) 
  — «Вайделоте» Аспазии — Ася
  — «Юстина» Хеллы Вуолийоки — Юстина
  — «Каса маре» Иона Друцэ — Василуца
  — «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу — Гесиона
  — «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира — Беатриче
  — «Степной волк» инсценировка романа Германа Гессе — Крёстная
  — «Чудной Даука» Судрабу Эджуса — Мать
  — «Дом разбитых сердец» по пьесе Бернарда Шоу — Няня Гиннесс

Фильмография 

  — Весенние заморозки — Мадара
  — За лебединой стаей облаков — Марта
  — Повесть о латышском стрелке — Марта
  — Меч и роза — учительница
  — Обманутые — настоятельница монастыря  — Эдгар и Кристина — сестра Акментиньша
  — У богатой госпожи — Ева
  — Слуги дьявола — Элизабет
  — Наследники военной дороги — жена Церниека
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — Элизабет
  — Игра
  — Двойник
  — Вальс длиною в жизнь — ''Теща
  — Мистерия старой управы

Примечания

Ссылки 

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Театр Дайлес